Horodło (plaats), plaats in Polen
 Horodło (gemeente), gemeente in Polen